Петра Квітова була чинною чемпіонкою, але не змогла взяти участь, оскільки програла в кваліфікаційному матчі.

Альона Бондаренко виграла титул, у фіналі перемігши Шахар Пеєр з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Анабель Медіна Гаррігес (півфінал)
  Шахар Пеєр (фінал)
  Катерина Бондаренко (2-ге коло)
  Альона Бондаренко (переможниця)
  Карла Суарес Наварро (чвертьфінал)
  Александра Возняк (2-ге коло)
  Чжен Цзє (чвертьфінал)
  Хісела Дулко (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина 

| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= І Бенешова
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= А Кудрявцева
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К Макарова
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Т Пашек
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Р Вінчі
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Цінк
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Х Дулко
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= А Бондаренко
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С Баммер
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Дулгеру
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Корне
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С Кирстеа
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= П Шуай
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= К Канепі
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=64
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Ц Чжен
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=7

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Hobart International, одиночний розряд
Moorilla Hobart International 2010